Kanda als geographischer Name bezeichnet:
 Kanda (Tokio), Stadtteil und ehemaliger Stadtbezirk
 Kanda (Fukuoka), japanische Stadt
 Kanda (Sumida), Nebenfluss des Sumida (Fluss) in Tokio
 Kanda (Urui), Nebenfluss des Urui in Fujinomiya
 Kanda (Angola), Gemeinde  im angolanischen Kreis Cuimba
Kanda (Bajhang), Landgemeinde (Gaunpalika) im Distrikt Bajhang in der Provinz Sudurpashchim in Nepal

Kanda ist der Familienname folgender Personen:
 Almeida Kanda (* 1959), Bischof von Ndalatando
 Belinda Kanda (* 1982), ghanaische Fußballnationalspielerin
 Déo Kanda (* 1989), kongolesischer Fußballspieler
 Fumiyuki Kanda (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda (* 1969), kongolesischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Kisantu
 Katsuo Kanda (* 1966), japanischer Fußballspieler
 Kanda Kiyoo, japanischer Fußballspieler
 Luka Lokobe Kanda (* 1987), kenianischer Marathonläufer
 Masaaki Kanda (* 1951), japanischer Politiker
 Kanda Masatane (1890–1983), japanischer General
 Mukok Kanda (* 1989), kongolesischer Fußballspieler
 Nisshō Kanda (1937–1970), japanischer Maler
 Paul Kangogo Kanda (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Shoma Kanda (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Kanda Takahira (1830–1898), japanischer Politiker
 Yumemi Kanda (* 1994), japanischer Fußballspieler

Kanda steht ferner für:
 Kande (Sprache), eine von etwa 1000 Angehörigen der Okande in Gabun gesprochene Bantusprache
 Kanda, ein Name des zweiten Sohns Shivas und Gott der Tamilen, siehe Kartikeya
 eine Namenswurzel der Stadt Kandy auf Sri Lanka
 ein Charakter der japanischen Manga-Serie D.Gray-man
 (2248) Kanda, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 ein indischer Motorradhersteller

Siehe auch:
 Canda